Elm Street Methodist Church ist oder war die Bezeichnung mehrerer Kirchengebäude:

 Elm Street Methodist Church (Chillicothe) im Bundesstaat Missouri/USA
 Elm Street Methodist Church (Nashville) im Bundesstaat Tennessee/USA
 Elm Street Methodist Church (New Bedford) im Bundesstaat Massachusetts/USA
 Elm Street Methodist Church (South Portland) im Bundesstaat Maine/USA
 Elm Street Methodist Church (Pittsburgh) im Bundesstaat Pennsylvania/USA
 Elm Street Methodist Church (Weatherford) im Bundesstaat Texas/USA
 Elm Street Methodist Church (Merritton) in der Provinz Ontario/Kanada
 Elm Street Methodist Church (Toronto) in der Provinz Ontario/Kanada
 Elm Street Methodist Church (Fleetwood) in der Grafschaft Lancashire/England